cenchrus – narząd owadów
 Cenchrus – nazwa naukowa rodzaju kolczatek (wiechlinowate)